Фьодоров може да се отнася за:
 Владилен Фьодоров (1924 – 2003), руски офицер
 Михаил Фьодоров (1844 – 1925), руски публицист
 Николай Фьодоров (р. 1958), руски политик
 Светослав Фьодоров (1927 – 2000), руски лекар